Ю́рий Миха́йлович Попо́в:
 Попов, Юрий Михайлович (род. 1929) — физик, д. ф.-м. н., проф., лауреат Ленинской и Государственной премий.
 Попов, Юрий Михайлович (1928—2002) — сталевар, Герой Социалистического Труда.